Vlecht (steenhouwen), een steenhouwersbijl
een bijl van steen, bijvoorbeeld vuursteen